Jersey Shore hace referencia a los artículos:

 Jersey Shore (región), parte costera de Nueva Jersey.
 Jersey Shore (Pensilvania), borough del condado de Lycoming en Pensilvania.
 Jersey Shore (serie de televisión), del canal MTV.